Breaking Benjamin — американская альтернативная рок-группа из города Уилкс-Барре, основанная в 1998 году.

Биография

Ранняя история (1998—2001) 
Группа «Breaking Benjamin» образовалась в конце 1998 года в городе Уилкс-Барре штата Пенсильвания. Первоначально это были два школьных друга: гитарист и вокалист Бенджамин Бернли и барабанщик Джереми Хаммел, которые часто играли на всевозможных вечеринках, в клубах и кафе родного города, исполняя каверы на группы «Nirvana», «Godsmack», «Deftones», «Nine Inch Nails» и «Depeche Mode». Вдвоём играть было неудобно, поэтому компанию ребятам всегда составлял кто-то из друзей.

Название группа получила в связи с инцидентом, когда Бернли, перепевая песню группы «Nirvana», уронил и разбил микрофон. Человек, поднявший его, сказал: «Thanks to Benjamin for breaking my fucking mic» («Спасибо Бенджамину за то, что он сломал мой гребаный микрофон»). Но вскоре название «Breaking Benjamin» было заменено на более простое и запоминающееся «Plan 9» (так как было перебрано девять названий, но ни одно не прижилось).

В это же время два друга Бена и Джереми — Аарон Финк и Марк Клепаски (будущие гитарист и басист Breaking Benjamin) стали знамениты со своей командой Strangers With Candy, благодаря победе на шоу каверов, где они исполнили песню группы «A-ha» Take on Me. Группа заключила контракт с Universal Music Group на выпуск альбома и начала гастролировать по стране. Также поменялось название коллектива сначала на Driver, а затем на Lifer («Пожизненно Заключённый»). После тура группа отдыхала в родном городе и, чтобы развеять скуку, Аарон и Марк начали играть в группе своих друзей. Но вскоре они были поглощены работой в Lifer, и на их места вновь пришли временные участники.

В 2001 году Lifer записали свой дебютный альбом и поехали в тур, но спустя небольшое количество времени они поняли, что их альбом — провал. Их дебют был раскритикован всеми. Во время концерта в городе Финикс, штат Аризона, Марк позвонил Бену и сказал, что они с Аароном приняли решение играть в его группе, так как Lifer — бесполезная затея. Plan 9 был снова переименован в Breaking Benjamin, а два временных участника — уволены. Lifer доиграли тур и тут же распались.

Аарон и Марк окончательно воссоединились с Беном и Джереми. Было принято решение исполнять собственные песни, которых в запасе у Бернли было множество. Ещё в школе он начал писать свои песни под влиянием Tool и Deftones. Примерно тогда же родилась песня Polyamorous. Группа стала часто выступать в родном городе Уилкс-Барре и в его окрестностях. Одно из выступлений посетил диджей уважаемой рокерами станции WBSX-FM Фредди Фаббри. Он записал с концерта Polyamorous и включил её в свой плейлист. Вскоре ему начали приходить положительные отзывы об этой песне, и он решил помочь группе записать дебютную пластинку.

Breaking Benjamin EP был записан осенью 2001 года и выпущен в тираже 2000 копий в Северной Пенсильвании, где его быстро раскупили.

Saturate (2001—2003) 
На молодую команду обратил внимание лейбл Hollywood Records. При содействии лейбла был снят видеоклип Polyamorous, который стал постоянным гостем эфира MTV и VH1. Breaking Benjamin EP был переиздан и хорошо распродан. Группа задумались о полноценном альбоме и в начале 2002 года засела в студии — результатом стал дебютный альбом Saturate. Помимо новых песен, в Saturate также вошли все перезаписанные треки с Breaking Benjamin EP.

We Are Not Alone (2004—2006) 
Второй альбом We Are Not Alone музыканты выпустили спустя два года. В его записи принял участие Билли Корган, фронтмен Smashing Pumpkins. Вскоре Breaking Benjamin отправились в гастрольный тур совместно с Evanescence.

Песня So Cold сыграла значительную роль в альбоме We Are Not Alone, фанатам так понравился этот трек, что группа не могла не выпустить EP/single на тему So Cold. В этом же году выходит So Cold EP, который только повысил рейтинг группы. В EP вошли акустическая версия So Cold, записанная на концерте, саундтрек к компьютерной игре Halo 2 Blow me away, а также ранняя работа группы Lady Bug.

Кроме того, на песни So Cold и Follow были сделаны любительские клипы (по игре Half-Life 2 к первой и фильму Torque ко второй), что принесло группе небывалую популярность и увеличило число её фанатов.

В сентябре 2004 года из группы уходит барабанщик Джереми Хаммел, заменённый вскоре Чадом Зелига.

Позже, 28 сентября 2005 года, Джереми Хаммел обращается в Федеральный суд с иском, против Breaking Benjamin, из-за того, что он не получил деньги за написанные им песни. 9 августа 2005 года был выпущен альбом Killer Queen: A Tribute to Queen с 16 обложками группы Queen, записанными разными музыкантами. Вы также можете найти песню Who Wants To Live Forever исполнителя Breaking Benjamin. За это он хотел получить 8 миллионов долларов, но 25 октября 2006 года суд отклонил его иск.

Phobia (2006—2008) 
В 2006 году группа выпускает свой третий альбом под названием «Phobia» и начинает пробираться на вершины чартов.

Летом этого же года группа выпускает в свет первый сингл с нового альбома — «The Diary of Jane». Сингл вошёл в 10-ку лучших песен в категории модерн-рок по версии Billboard за 2007 год.

Позднее, весной 2007 года выходит второй сингл — Breath.

Осенью того же года выходит третий, последний сингл альбома — Until the End. Сингл, в отличие от двух предыдущих, вышел без клипа, и, как и Breath, не сумел побить успех The Diary of Jane.

В феврале 2007 года выступление группы на Stabler Arena (город Бетлехем, Пенсильвания) было записано и вышло в продажу на DVD под названием Live — The Homecoming, общей длительностью 1 час. Это первый концерт Breaking Benjamin, официально вышедший на DVD.

Dear Agony (2009—2010) 
14 июля участники группы подтвердили, что грядущий альбом будет содержать 11 песен, название одной из них — «What Lies Beneath».
28 июля, Дэвид Бендет, который продюсировал предыдущие два альбома группы и стал продюсером грядущей пластинки, подтвердил, что первый сингл под названием «I Will Not Bow» будет транслироваться по радио 17 августа, и станет доступным в магазине iTunes 1 сентября. 4 августа на MySpace страничке группа объявила название их четвёртого альбома — «Dear Agony», и что он поступит в продажу 29 сентября.

11 августа на домашней для группы радиостанции WBSX (97.9X) в Уилкс-Барре была представлена песня «I Will Not Bow». Песня была запущена в радио ротацию 17 августа и выпущена на iTunes 1 сентября. Она быстро стала одним из бестселлеров горячей десятки iTunes. Клип на неё был выложен на MySpace 21 августа.

28 сентября 2009 года альбом «Dear Agony» поступил в продажу в Австралии, а на следующий день — в США. Он, как и сингл «I Will Not Bow», также стал бестселлером на iTunes. Некоторые версии альбома содержали DVD с шестью клипами группы, включая альтернативный клип «I Will Not Bow», которая не содержит сцены из фильма «Суррогаты», в отличие от оригинальной версии. Гитарист Red, Джейсен Рау (Jasen Rauch), принял участие в написании некоторых песен для «Dear Agony» («I Will Not Bow», «Hopeless», «Lights Out» и «Without You»).

В январе-феврале 2010 группа в качестве со-хэдлайнера отыграла турне по США вместе с Three Days Grace и Flyleaf.

5 января 2010 вышел сингл «Give Me a Sign». Клип был выпущен на MySpace группы 10 марта, на 32 день рождения Бернли.

В феврале 2010 года «Dear Agony» был сертифицирован золотым статусом.

15 июня 2010 года был выпущен сингл «Lights Out».

Летом 2010 года Бен отыграл два акустических концерта со своим другом Аароном Бруком (Aaron Bruch, бас-гитарист из группы OurAfter), в течение которых впервые вживую были сыграны «Forget It» и «Follow». Дуэт также сыграл кавер-версии песен Tool, Queen, Deftones, Alice in Chains, Майкла Джексона и Синди Лоупер.

Перерыв в деятельности, Shallow Bay: The Best of и судебные разбирательства (2010—2013) 
Летом 2010 года группа берет творческий отпуск в связи с рецидивом заболевания Бернли. Гитарист Финк и басист Клепаски отыграли шоу с предыдущей группой, Lifer, а барабанщик Зелига отправился в турне со своей предыдущей группой, OurAfter.

14 мая 2011 года Бернли уволил участников группы Финка и Клепаски, уведомив их об этом по e-mail. Бернли отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вскоре после этого стало публично известно о судебном разбирательстве: Бернли подал иск против Финка и Клепаски 6 июня 2011 года по причине того, что двое последних совершили односторонние и несанкционированные действия от имени всей группы. Бен утверждает, что песня «Blow Me Away» была написана им в 2004 году без какого-либо участия Аарона и Марка, следовательно, все права на песню принадлежат ему. По его словам 10 марта 2010 года Финк и Клепаски приняли участие в записи новой версии «Blow Me Away», а в мае они дали согласие лейблу Hollywood Records на её переиздание. Этот переизданный трек, по словам Бернли, дал бы Марку с Ароном $100,000 из $150,000 возможных за продажи будущего альбома. В связи с этим Бернли потребовал $250 000 и эксклюзивное право на распоряжение названием «Breaking Benjamin». Бернли запланировал возвращение группы к активной деятельности по окончании судебных тяжб.

7 июня 2011 года была выпущена ремикс-версия песни «Blow Me Away», в перезаписи которой приняла участие вокалистка группы Valora. Анимированное лирик-видео на песню вышло 24 августа.

16 августа 2011 в двух вариантах вышел сборник лучших песен «Shallow Bay: The Best of Breaking Benjamin» — однодисковое «стандартное издание», содержащее в основном синглы группы (включая перезаписанную версию «Blow Me Away»), и двухдисковое «deluxe»-издание, второй диск которого содержал различные раритетные, в том числе ранее неизданные, записи Breaking Benjamin. Сам Бернли публично высказался против выхода данного альбома, так как его содержание было изменено и выпущено без его согласия.

В 2012 году группа практически была неактивна, за исключением единственного интервью Чеда Зелиги в феврале 2012, в котором он уверял фанатов в том, что группа не распалась, и что он не может дождаться записи нового альбома в будущем.

19 апреля 2013 года Бенджамин Бернли на официальном сайте группы сообщил о завершении судебных разбирательств против экс-участников группы Клепаски и Финка. Бернли выиграл суд, оставив за собой право использовать имя группы. Несмотря на это, барабанщик группы, Чед Зелига, 22 апреля 2013 года заявил о своём уходе в связи с творческими разногласиями и участием в других проектах, пожелав удачи новым музыкантам Breaking Benjamin, «кем бы они ни были».

В октябре 2013 года Бернли впервые за 3 года выступил вживую, отыграв вместе с Аароном Бруком ряд акустических концертов в местных барах нескольких городов штата Пенсильвания.

Возвращение и Dark Before Dawn (2014—2016) 
20 августа 2014 официально был представлен новый состав группы, включающий, помимо Бернли, гитариста Кита Уоллена (экс-Adelitas Way, Copper), гитариста Джейсена Рау (экс-Red), басиста Аарона Брука (экс-OurAfter, Forever Oeuvre), барабанщика Шона Фоиста (экс-Picture Me Broken).

С 13 сентября 2014 группа начала выкладывать новые фотографии из студии, указывая на начало записи нового материала.

19 и 20 сентября 2014 группа отыграла два первых концерта в новом составе, билеты на которые были полностью раскуплены.

18 марта 2015 года было объявлено, что новый альбом под названием Dark Before Dawn выйдет 23 июня 2015 года.

23 марта 2015 был выпущен первый сингл «Failure» и открыт предзаказ альбома на iTunes. 11 апреля 2015 для тех, кто предзаказал альбом на iTunes была выпущена песня «Angels Fall».

Ember (2017—2018) 
В конце августа 2017 года Бернли объявил, что запись шестого студийного альбома Breaking Benjamin завершена

21 октября того же года в интервью радиостанции KFMA группа заявила, что новый альбом будет называться Ember

19 декабря на сайте издания Rock Revolt Magazine было опубликована информация о том, что релиз нового сингла Breaking Benjamin под названием «Red Cold River» состоится 5 января 2018 года.

1 января 2018 года в официальном инстаграме группы появился тизер предстоящего клипа.

5 января 2018 года группа выпустила сингл «Red Cold River».

26 января 2018 года вместе с предварительным заказом нового альбома «Ember» стал доступен сингл «Feed the Wolf».

23 февраля 2018 года стал доступен сингл «Blood».

23 марта 2018 года стал доступен сингл «Psycho».

6 апреля 2018 года стал доступен сингл «Save Yourself».

13 апреля 2018 года стал доступен весь альбом «Ember».

Aurora (2019—2020) 
 
В октябре 2019 года группа сообщила о предстоящем выходе акустического альбома «Aurora», в котором будут представлены переработанные версии некоторых хитов коллектива. Его официальный выпуск состоялся 24 января следующего года. В записи принимали участие в качестве приглашённых артистов такие исполнители, как Скутер Уорд, Адам Гонтье, Лейси Штурм, Майкл Барнс (фронтмен группы Red) и другие. Один из синглов альбома под именем «Far Away» увидел свет 6 декабря 2019 года и стал единственной новой песней во всём треклисте

Участники

Нынешние 
 Бенджамин Бёрнли (Benjamin Burnley) — вокал, ритм-гитара
 Кит Уоллен (Keith Wallen) — ритм-гитара, бэк-вокал
 Джейсен Рау (Jasen Rauch) — соло-гитара
 Аарон Брук (Aaron Bruch) — бас-гитара, бэк-вокал
 Шон Фоист (Shaun Foist) — барабаны, перкуссия

Бывшие 
 Ник Хувер (Nick Hoover) — бас-гитара (1998)
 Крис Лайткэп (Chris Lightcap) — барабаны (1998)
 Джейсон Дэволи (Jason Davoli) — бас-гитара (1998)
 Джонатан Прайс (Johnatan «Bug» Price) — бас-гитара (1998—2001)
 Джереми Хаммел (Jeremy Hummel) — барабаны (1998—2004)
 Аарон Финк (Aaron Fink) — гитара (1998—2011)
 Марк Джеймс Клепаски (Mark James Klepaski) — бас-гитара (2001—2011)
 Чед Зелига (Chad Szeliga) — барабаны (2004—2013)

Хронология

Дискография

Студийные альбомы

Акустические альбомы

Сборники

Мини-альбомы 
 Breaking Benjamin EP (2001)
 Live EP (2004)
 So Cold EP (2004)

Концертные альбомы 
 Phobia Collector’s Edition (2007)

DVD 
 Live — The Homecoming (бонус к Phobia Collector’s Edition 2007 года)

Видеография 
 Polyamorous (2 версии)
 So Cold
 Sooner Or Later
 The Diary of Jane
 Breath (официальное концертное видео)
 I Will Not Bow (2 версии)
 Give Me A Sign
 Failure (2015) (официальное концертное видео)
 Angels Fall (2015)
 Ashes of Eden (2016)
 Never Again (2017)
 Red Cold River (2018)
 Torn in Two (2018)
 Tourniquet (2018)
 Far Away (2020)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Breaking Benjamin на Nefelin Music

Группы постгранжа из США
Группы альтернативного метала США
Группы альтернативного рока США
Ню-метал-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квартеты
Хард-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Пенсильвании